Thomas Henderson je ime več osebnosti.

 Thomas Henderson (general) (1824 – 1911), ameriški general.
 Thomas Henderson (New Jesrey) (1743 – 1821), ameriški politik.
 Thomas J. Henderson, (1931 – 2005), ameriški poslovnež.
 Thomas James Henderson (1798 – 1844), škotski astronom.
 Thomas »Hollywood Henderson (1953 –), amaeriški igralec ameriškega nogometa.